Christian Lohr ist der Name folgender Personen:

*Christian Lohr (Politiker) (* 1962), Schweizer Politiker (CVP)
Christian Lohr (Biologe) (* 1967), deutscher Biologe
Christian Lohr (Produzent) (* 1968), deutscher Musiker und Musikproduzent